A Copa da Iugoslávia (br) ou Taça da Jugoslávia (pt) foi o segundo principal torneio de futebol da antiga Iugoslávia, atrás apenas do Campeonato Iugoslavo. Foi organizado pela Associação de futebol da Iugoslávia e disputado de 1946 até 2002, quando o país passou a se chamar Sérvia e Montenegro.

A Copa sérvio-montenegrina foi disputada até 2006, quando o país se separou e foram disputadas as copas independentes da Sérvia e de Montenegro.

Além disso, até 1991 o campeonato também foi disputado com os clubes Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina e República da Macedônia.

Cada uma das repúblicas também teve sua própria copa disputada em paralelo enquanto fazia parte da Iugoslávia, inclusive a região de Kosovo.

Títulos

Iugoslávia

República Socialista Federal da Iugoslávia  
 1946/47 Partizan Belgrado
 1947/48 Estrela Vermelha de Belgrado
 1948/49 Estrela Vermelha de Belgrado
 1950    Estrela Vermelha de Belgrado
 1951    Dinamo Zagreb
 1952    Partizan Belgrado
 1952/53 BSK Belgrado
 1953/54 Partizan Belgrado
 1954/55 BSK Belgrado
 1955/56 não disputado
 1956/57 Partizan Belgrado
 1957/58 Estrela Vermelha de Belgrado
 1958/59 Estrela Vermelha de Belgrado
 1959/60 Dinamo Zagreb
 1960/61 Vardar Skopje
 1961/62 OFK Belgrado
 1962/63 Dinamo Zagreb
 1963/64 Estrela Vermelha de Belgrado
 1964/65 Dinamo Zagreb
 1965/66 OFK Belgrado
 1966/67 Hajduk Split
 1967/68 Estrela Vermelha de Belgrado
 1968/69 Dinamo Zagreb
 1969/70 Estrela Vermelha de Belgrado
 1970/71 Estrela Vermelha de Belgrado
 1971/72 Hajduk Split
 1972/73 Hajduk Split
 1973/74 Hajduk Split
 1974/75 não disputado
 1975/76 Hajduk Split
 1976/77 Hajduk Split
 1977/78 NK Rijeka
 1978/79 NK Rijeka
 1979/80 Dinamo Zagreb
 1980/81 Velez Mostar
 1981/82 Estrela Vermelha de Belgrado
 1982/83 Dinamo Zagreb
 1983/84 Hajduk Split
 1984/85 Estrela Vermelha de Belgrado
 1985/86 Velez Mostar
 1986/87 Hajduk Split
 1987/88 Borak Banja Luka
 1988/89 Partizan Belgrado
 1989/90 Estrela Vermelha de Belgrado
 1990/91 Hajduk Split

República Federal da Jugoslávia  
De 1992 a 2003, o torneio foi disputado apenas por clubes da Sérvia e de Montenegro.

 1991/92 Partizan Belgrado
 1992/93 Estrela Vermelha de Belgrado
 1993/94 Partizan Belgrado
 1994/95 Estrela Vermelha de Belgrado
 1995/96 Estrela Vermelha de Belgrado
 1996/97 Estrela Vermelha de Belgrado
 1997/98 Partizan Belgrado
 1998/99 Estrela Vermelha de Belgrado
 1999/00 Estrela Vermelha de Belgrado
 2000/01 Partizan Belgrado
 2001/02 Estrela Vermelha de Belgrado

Títulos dos clubes na Iugoslávia 
  Estrela Vermelha de Belgrado: 21
  Hajduk Split: 9
  Partizan Belgrado: 9
  Dinamo Zagreb: 7
  OFK Belgrado*: 4
  Velez Mostar: 2
  NK Rijeka:  2
  Borac Banja Luka: 1
  Vardar Skopje: 1

-*Inclui os títulos quando se chamava BSK

Títulos por República 
 : 35
 : 18
 : 3
 : 1
 , e : 0

Copa da Sérvia e Montenegro  
Apenas mudou o nome do país, mas o formato e os clubes continuaram como estava na temporada anterior.

 2002/03 Sartid Smederevo
 2003/04 Estrela Vermelha de Belgrado
 2004/05 Zeleznik Belgrado
 2005/06 Estrela Vermelha de Belgrado

Títulos na Sérvia e Montenegro 
  Estrela Vermelha de Belgrado: 2
  Sartid Smederevo: 1
  Zeleznik Belgrado¹: 1

¹ Hoje FK Voždovac

Ver também 
 Campeonato Iugoslavo
 Copa da Sérvia
 Copa da Croácia
 Copa da Bósnia e Herzegovina
 Copa Eslovênia de Futebol
 Copa da Macedônia
 Copa de Montenegro
 Copa de Kosovo

Iugoslávia
Futebol da Iugoslávia
Iugoslávia